Lynn kan syfta på:

Lynn, Alabama
Lynn, Arkansas
Lynn, Colorado
Lynn, Massachusetts
Lynn, Wisconsin
King's Lynn – en ort i Norfolk, England